David Marrero Santana (Telde, Las Palmas, 8 d'abril de 1980) és un tennista professional espanyol. La majoria dels seus èxits els ha aconseguit en categoria de dobles, havent guanyat 13 títols del circuit ATP, disputant altres 16 finals més. Entre ells el torneig de campions l'ATP World Tour Finals, al costat del tennista Fernando Verdasco. Va arribar al número 5 del rànquing de dobles masculí l'any 2013.

Palmarès: 13 (0−13)

Dobles: 29 (13−16)

Trajectòria

Dobles

Enllaços externs 
 
 
 

Tennistes espanyols
Esportistes de Las Palmas de Gran Canària